

Geografia

Austria 
 Aich – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Liezen

Niemcy 
 Aich – dzielnica Dorfen
 Aich – rzeka, dopływ Neckaru

Inne 
 Aich – pałac

Zobacz też 
 Eich